La vacunación contra la COVID-19 en Guatemala es la estrategia nacional de vacunación que ha iniciado el 25 de febrero de 2021, con el fin de inmunizar contra la COVID-19 a la población del país, en el marco de un esfuerzo mundial para combatir la pandemia de COVID-19.

Lotes de Vacunas

Donaciones para Guatemala

Dosis llegadas a Guatemala por tipo de vacuna

Vacunación por Departamentos

Vacunación por Municipios de Guatemala

Inicio de la vacunación en Guatemala a nivel continental

Referencias 

G
V